Ez a lista a Boruto: Naruto következő generációja című animesorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza, melyet Abe Norijuki és Yamashita Hiroyuki rendezett és a Studio Pierrot, illetve a TV Tokyo gyártásában készült. A sorozat ezentúl Naruto fiáról, Uzumaki Borutoról szól, ezzel átadva a helyet a következő generációnak.

Nemzetközi sugárzások

Epizódlista

Jegyzetek 

Animesorozatok epizódlistái